Alan Miller (1937-), un joueur professionnel américain de football américain et un avocat ;
 Alan Miller (1970-2021), un footballeur anglais ;
 Alan Miller, un concepteur de jeux, cofondateur d'Activision et d'Accolade.